Osoby o tym nazwisku:
 Aurélien Rougerie – francuski rugbysta
 Jean Rougerie – francuski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny